De categorie vrouwen elite staat sedert 2000 op het programma van de wereldkampioenschappen veldrijden.

Medaillewinnaars

Medaillespiegel 

Bijgewerkt op 29 januari 2022.